Elitserien 2004/05 steht für:

 Elitserien (Eishockey) 2004/05, Saison der höchsten schwedischen Eishockeyspielklasse
 Elitserien (Schach) 2004/05, Saison im Schach